Лос Гавиланес има више значења:

 Лос Гавиланес (Хесус Марија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лос Гавиланес (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Гавиланес (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Гавиланес (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Гавиланес (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Гавиланес (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Гавиланес (Пализада), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лос Гавиланес (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лос Гавиланес (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Гавиланес (Гереро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Гавиланес (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Гавиланес (Рамос Ариспе), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Гавиланес (Комала), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лос Гавиланес (Акала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Гавиланес (Алтамирано), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Гавиланес (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Гавиланес (Мазатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Гавиланес (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Гавиланес, Ел Питал (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Гавиланес (Чинипас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Гавиланес (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Гавиланес (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Гавиланес (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Гавиланес (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Гавиланес (Атотонилко ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Гавиланес (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Гавиланес, Ла Фронтера (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Гавиланес (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Гавиланес (Унион де Сан Антонио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Гавиланес (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Гавиланес (Акулко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лос Гавиланес (Аксочијапан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Лос Гавиланес (Баиа де Бандерас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Гавиланес (Мина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Гавиланес (Оријентал), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лос Гавиланес (Ел Маркес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лос Гавиланес (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лос Гавиланес (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лос Гавиланес (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лос Гавиланес (Чаркас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Гавиланес (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Гавиланес (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Гавиланес (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Гавиланес (Алтар), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Гавиланес (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Гавиланес (Фронтерас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Гавиланес (Касас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Гавиланес, Сан Мигел (Касас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Гавиланес (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Гавиланес (Мигел Алеман), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Гавиланес (Нуево Ларедо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Гавиланес (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Гавиланес (Катемако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Гавиланес (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Гавиланес, Севалака (Идалготитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Гавиланес (Медељин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Гавиланес (Молоакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Гавиланес (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Гавиланес (Сајула де Алеман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Гавиланес (Сотеапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Гавиланес (Тамијава), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Гавиланес (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Гавиланес (Татавикапан де Хуарез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Гавиланес (Акансе), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Лос Гавиланес (Рио Лагартос), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Лос Гавиланес, Франсиско Хавијер Гонзалез (Кваутемок), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лос Гавиланес (Херез), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику